Pozze ima više značenja:
 Pozze, Bergamo
 Pozze, Rimini
 Pozze, Trento